A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es szabadstílusú versenyszámát február 15-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svéd Charlotte Kalla nyerte meg. A Magyarországot képviselő Viczián Vera a 74. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források

További információk 

N10